Естудијантес може да се односи на:
 ФК Естудијантес де Ла Плата, аргентински фудбалски клуб из Ла Плате
 КК Естудијантес, шпански кошаркашки клуб из Мадрида